Vollkommer ist der Familienname folgender Personen:

 Max Vollkommer (* 1931), deutscher Jurist
 Nicola Vollkommer (* 1959), Lehrerin für Musik und Englisch und Autorin
 Philipp Vollkommer (1928–2017), deutscher Politiker (CSU)
 Rainer Vollkommer (* 1959), deutscher klassischer Archäologe